Juan María Atutxa Mendiola (Villaro, 1941) é um político do País Basco, de ideologia nacionalista basca.

Membro do Partido Nacionalista Basco, foi prefeito de Lemona (1987-1991), deputado no Parlamento do País Basco, deputado foral de agricultura de Vizcaya, Conselheiro de Interior do Governo Basco (1991-1998) e presidente do Parlamento do País Basco (1998-2005).

Políticos da Espanha
Políticos do Partido Nacionalista Basco
Políticos da Comunidade Autónoma do País Basco